Футбольный клуб «Искра» () — черногорский футбольный клуб из города Даниловград. С сезона 2015/2016 выступает в Первой лиге. Основан в 1919 году. Домашние матчи проводит на стадионе имени Брачи Велашевича, вмещающем 3 000 зрителей.

История 
Развитие футбола в Даниловграде связывают с именем Стевана Златичанина, который весной 1919 года с помощью своего отца, торговца Нэша Златичанина, привез партию футбольных мячей. Той же весной был собран рабочий спортивный клуб «Слога», предшественник «Искры».

Первый матч был проведён 6 мая 1919 года на поле вблизи монастыря Ждребаоник. Эта дата считается днём ​​основания клуба.

В межвоенные годы в Даниловграде было основано ещё шесть футбольных клубов: «Зора» (1927), «Змай» (1929), «Негоша» (1931), «Гром» (1932), «Напредак» (1935) и «Омладинац» (1939), из которых лишь «Змай» выступал на более профессиональном уровне.

После Второй мировой войны во время сборов на базе клубов «Слога» и «Змай» был основан новый клуб «Искра». Его выступления были неудачными, в чемпионатах СФРЮ и Сербии и Черногории клуб играл в низших лигах.

Наивысшим достижением клуба в чемпионатах независимой Черногории является выход в Первую лигу по итогам сезона 2014/15.

Достижения 
 Первая лига
 Бронзовый призёр (1): 2019/20

 Вторая лига
 Победитель (1): 2014/15

 Третья лига
 Победитель (3): 2006/07, 2009/10, 2013/14

 Черногорская республиканская лига
 Победитель (4): 1969/70, 1972/73, 1993/94, 1999/2000
 Серебряный призёр (3): 1955/56, 1959/60, 1978/79
 Бронзовый призёр (1): 2004/05

 Кубок Республики Черногория
 Победитель (1): 1993/94

Ссылки 
 Профиль на сайте Футбольной федерации Черногории
 Профиль на Soccerway 

Футбольные клубы Черногории